Константи́н Серге́евич Попо́в:
 Попов, Константин Сергеевич (род. 1972) — российский биатлонист. 
 Попов, Константин Сергеевич (1893—1962) — русский офицер, Георгиевский кавалер, писатель.